The Gargantuan Elf Album компіляція другого і третього альбомів гурту Elf, Carolina County Ball і Trying to Burn the Sun, за винятком пісні «Happy».

Список композицій 
 «Carolina Country Ball» — 4:46
 «L.A. 59» — 4:21
 «Ain't It All Amusing» — 5:01
 «Annie New Oreleans» — 3:01
 «Rocking Chair Rock 'n' Roll Blues» — 5:36
 «Rainbow» — 4:00
 «Do the Same Thing» — 3:10
 «Blanche» — 2:31
 «Black Swampy Water» — 3:43
 «Prentice Wood» — 4:37
 «When She Smiles» — 4:54
 «Good Time Music» — 4:30
 «Liberty Road» — 3:22
 «Shotgun Boogie» — 3:07
 «Wonderworld» — 5:03
 «Streetwalker» — 7:07

Альбоми Elf